Freeport-McMoRan, Amerikaans mijnbouwbedrijf

Geografie 
 Freeport (Bahama's), een plaats en vrijhandelszone in de Bahama's

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Freeport (Florida)
 Freeport (Illinois)
 Freeport (Kansas)
 Freeport (Maine)
 Freeport (Michigan)
 Freeport (Minnesota)
 Freeport (New York)
 Freeport (Ohio)
 Freeport (Pennsylvania)
 Freeport (Texas)